drievlekrouwzwever
 duinrouwzwever
 duistere rouwzwever
 kleine bretelrouwzwever
 muurrouwzwever
 roodbruine heiderouwzwever
 vensterrouwzwever